

Сумарна таблиця всіх єврокубків 

|-
! colspan=3 | Усього
! 135
! 683
! 298
! 151
! 234
! 986
! 826
! 160
! 747
! 
|}

Ліга чемпіонів (Кубок чемпіонів) 

|-
! colspan=3 | Усього
! 45
! 290
! 129
! 57
! 104
! 425
! 360
! 65
! 315
! 
|}

Ліга Європи (Кубок УЄФА) 

|-
! colspan=3 | Усього
! 67
! 287
! 119
! 70
! 98
! 377
! 342
! 35
! 308
! 
|}

Кубок кубків 

|-
! colspan=3 | Усього
! 15
! 70
! 36
! 13
! 21
! 133
! 83
! 50
! 85
! 
|}

Суперкубок УЄФА 

|-
! colspan=3 | Усього
! 3
! 4
! 2
! 0
! 2
! 3
! 2
! 1
! 4
! 
|}

Кубок Інтертото 

|-
! colspan=3 | Усього
! 6
! 26
! 9
! 9
! 8
! 37
! 34
! 3
! 27
! 
|}

Гвардійці

Бомбардири

Тренери

Джерела 
 Газета «Команда» від 23.12.2010 № 241 (3564), с. 7
 Газета «Команда» від 22.04.2011 № 74 (3643), с. 9

Посилання 
 European Clubs Ranking. The all-time table (from 1955/56)  
 European Clubs Ranking. UEFA Champion Clubs' Cup + Champions League all-time table (from 1955/56)  
 European Clubs Ranking. The UEFA Cup all-time table (from 1971/72 to 2008/09)  
 European Clubs Ranking. The UEFA Europa League all-time table (from 2009/10) 
 European Clubs Ranking. The UEFA Cup Winners' Cup all-time table (from 1960/61 to 1998/99)  

Українські футбольні клуби в єврокубках